Ranker bezeichnet:  

 in der Bodenkunde schwach entwickelten Boden, siehe Ranker (Bodenkunde)
 regional in Österreich einen Steilhang, wonach der Bodentyp benannt wurde.

Ranker ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Ranker (1930–2009), deutscher Politiker der SPD

Siehe auch:

 Rankpflanzen